Гарнерен () — французская фамилия. Известные носители:

 Гарнерен, Андре Жак (1769—1823) — известный французский воздухоплаватель и первый в мире парашютист. 
 Гарнерен, Элиза (1791—1853) — французская воздушная акробатка и парашютистка.